Victor Manuel bzw. Víctor Manuel ist der Name von:

 Víctor Manuel, ein Stadtteil der uruguayischen Hauptstadt Montevideo
 Victor Manuel (Regisseur), portugiesischer Theater- und Filmregisseur
 Victor Manuel Alves, osttimoresischer Politiker
 Victor Manuel Braga Paixão (1892–1982), portugiesischer Hochschullehrer, Kolonialverwalter und Autor

 Victor Manuel Freire Boga (1941–2012), portugiesischer Politiker
 Víctor Manuel Gerena (* 1958), US-amerikanischer Straftäter
 Samael Aun Weor, Pseudonym des kolumbianischen Okkultisten Victor Manuel Gómez Rodríguez (1917–1977)
 Víctor Manuel Leites (1933–2016), uruguayischer Dramatiker und Journalist
 Víctor Manuel López (* 1971), uruguayischer Fußballspieler
 Víctor Manuel López Forero (* 1931), kolumbianischer Erzbischof
 Victor Manuel Maldonado Barreno (* 1927), ecuadorianischer Weihbischof
 Víctor Manuel Pérez Rojas (1940–2019), venezolanischer Bischof
 Víctor Sanabria Martínez (eigentlich Víctor Manuel Sanabria Martínez, 1899–1952), costa-ricanischer Bischof
 Víctor Manuel Ochoa Cadavid (* 1962), kolumbianischer Militärbischof
 Víctor Manuel Piñal (* 1918), mexikanischer Fußballspieler
 Víctor Manuel Vucetich (* 1955), mexikanischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Viktor Emanuel